Orlovi nokti može označavati:
 Orlovi nokti, Etruščanska kozokrvina, Lonicera etrusca G. Santi, biljka iz porodice Caprifoliaceae
 Orlovi nokti, prava kozokrvina,  Lonicera caprifolium L., biljka iz porodice Caprifoliaceae